Rehim ist der Familienname folgender Personen:
 Kamal Abdel Rehim (* 1974), ägyptischer Ruderer
 Reskalla Mohamed Abdel Rehim (* 1978), ägyptischer Boxer

Siehe auch:
 Rahim